Nyamushanga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyamushanga (vattendrag i Kayanza), 
 Nyamushanga (vattendrag i Bubanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar